Вонсево () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Острувский повят (Мазовецкое воеводство), Мазовецкое воеводство. Население — 4626 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Багателе
 Бартосы
 Брудки-Нове
 Брудки-Старе
 Бжезенко
 Хоины
 Чесин
 Далеке
 Гронды
 Грембки
 Яжомбка
 Круле
 Майдан-Суски
 Модлинек
 Мокрыляс
 Пшедсвит
 Пшиборове
 Росош
 Руда
 Рынек
 Жонсник-Майдан
 Жонсник-Шляхецки
 Жонсник-Влосчаньски
 Трыносы
 Трыносы-Оседле
 Улясек
 Вонсево
 Вонсево-Колёня
 Высоче
 Заставе
 Згожалово
 Чары
 Майдан
 Вонсево-Ляховец

Соседние гмины 
 Гмина Червин
 Гмина Длугосёдло
 Гмина Говорово
 Гмина Острув-Мазовецка

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Мазовецкого воеводства